Laurel Airport kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Laurel Airport (flygplats i Costa Rica), Puntarenas,

USA 

 Laurel Airport (flygplats i USA), Delaware, Sussex County, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar